Jeromin ist ein Familien- und ein Ortsname:

 Peter Jeromin (* 1949), Direktor des Landtages Nordrhein-Westfalen
 Jeromin, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Jerominy im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Hieronymus